Барио Санта Лусија има више значења:

 Барио Санта Лусија (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Лусија (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Лусија (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Санта Лусија (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику